Longmont kann sich beziehen auf:

 die Stadt Longmont (Colorado) in den USA
 die Gemeinde Saint-Vaast-de-Longmont im französischen Département de l'Oise